Die Saison 2014/15 war die 93. Ausgabe der höchsten Salzburger Spielstufe. Sie begann am 8. August 2014 und endete am 6. Juni 2015.

Modus 

An der Meisterschaft der Salzburger Liga nehmen in der Saison 2014/15 16 Mannschaften teil, wobei die Mannschaften innerhalb eines Spieljahres je zweimal aufeinandertreffen. Der Meister am Ende der Saison ist zum Aufstieg in die Regionalliga West berechtigt.

Der Absteiger aus der Regionalliga West, der USK Anif schaffte mit 23 Punkten Vorsprung auf die Zweitvertretung des SV Grödig souverän den direkten Wiederaufstieg. Anif spielte in einer Spielgemeinschaft mit den Red Bull Juniors, die nach dem Aufstieg jedoch aufgelöst wurde.

Am unteren Ende der Tabellen stiegen USV 1960 Berndorf und Union Henndorf in die 1. Landesliga ab.

Teams 

 USK Anif 
 SV Wals-Grünau 
 SV Grödig II
 SV Kuchl
 SV Straßwalchen
 Salzburger AK 1914
 FC Bergheim
 UFC Altenmarkt
 Union Henndorf
 FC Zell am See
 FC Puch
 TSU Bramberg
 UFC SV Hallwang
 FC Hallein
 USV Berndorf
 ÖTSU Hallein

Tabelle

Ergebnisse

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2014/15
Fußballwettbewerb in Österreich
Fußball (Land Salzburg)